Приз Сая Янга () — награда, ежегодно вручаемая лучшим питчерам Главной лиги бейсбола. Приз был учреждён в 1956 году комиссаром лиги Фордом Фриком в честь знаменитого питчера Сая Янга, умершего в 1955 году. Изначально приз вручался одному питчеру, с 1967 года вручается два приза в год — один предназначен для представителя Национальной лиги, другой — для игрока Американской лиги. Обладатели приза ежегодно определяются голосованием членов Ассоциации бейсбольных журналистов Америки.

Список обладателей приза

Победы по командам 
Только у 4 команд ни один из питчеров ни разу не получал приз Сая Янга. Представители Лос-Анджелес Доджерс получали эту награду чаще всех — 12 раз.

Ссылки 
 Список обладателей приза Сая Янга

Главная лига бейсбола
Награды, появившиеся в 1956 году